Tiefenbach bezeichnet:

Gemeinden:

in Deutschland:
 Tiefenbach (bei Landshut), Gemeinde im Landkreis Landshut, Bayern
 Tiefenbach (bei Passau), Gemeinde im Landkreis Passau, Bayern
 Tiefenbach (Federsee), Gemeinde im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern

in Österreich:
 Tiefenbach bei Kaindorf, ehemalige Gemeinde im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Gemeindeteile in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Tiefenbach (Crailsheim), Stadtteil und Dorf der Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Tiefenbach (Gundelsheim), Stadtteil und Dorf von Gundelsheim, Landkreis Heilbronn
 Lehrhof Tiefenbach, Wohnplatz der Stadt Nürtingen, Landkreis Esslingen
 Tiefenbach (Östringen), Gemeindeteil und Dorf der Stadt Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

in Bayern:
 Tiefenbach (Bad Alexandersbad), Dorf der Stadt Bad Alexandersbad, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Tiefenbach (Bodenkirchen), Einöde der Gemeinde Bodenkirchen, Landkreis Landshut
 Tiefenbach (Brannenburg), Kirchdorf der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim
 Tiefenbach (Dorfen), Weiler der Stadt Dorfen, Landkreis Erding
 Tiefenbach (Ellingen), Weiler der Stadt Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Tiefenbach (Flintsbach am Inn), Dorf der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim
 Tiefenbach (Haselbach), Weiler der Gemeinde Haselbach, Landkreis Straubing-Bogen
 Tiefenbach (Hausham), Dorf der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach
 Tiefenbach (Herrngiersdorf), Dorf der Gemeinde Herrngiersdorf, Landkreis Kelheim
 Tiefenbach (Illertissen), Kirchdorf der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Tiefenbach (Kemnath), Einöde der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth
 Tiefenbach (Kulmbach), Einöde der Stadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach
 Tiefenbach (Neu-Ulm), Weiler der Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm
 Tiefenbach (Nittenau), Weiler der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Tiefenbach (Nußdorf am Inn), Einöde der Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim
 Tiefenbach (Sonthofen), Dorf der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu
 Tiefenbach (Thalmässing), Kirchdorf des Marktes Thalmässing, Landkreis Roth
 Tiefenbach (Wilhelmsthal), Dorf der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach
 Tiefenbach bei Oberstdorf, Pfarrdorf des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu

in Hessen:
 Tiefenbach (Braunfels), Ortsteil der Stadt Braunfels, Lahn-Dill-Kreis

in Nordrhein-Westfalen:
 Dreis-Tiefenbach, Ortsteil der Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein

in Rheinland-Pfalz:
 Tiefenbach (Oberweiler-Tiefenbach), Ortsteil der Ortsgemeinde Oberweiler-Tiefenbach, Landkreis Kusel

in Sachsen:
 Tiefenbach (Striegistal), Ortsteil der Gemeinde Striegistal, Landkreis Mittelsachsen

Gemeindeteile in Österreich:

in Kärnten
 Tiefenbach (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft im Bezirk Hermagor Kärnten

in Niederösterreich:
 Tiefenbach (Gemeinde Ardagger), Ortsteil von Ardagger im Bezirk Amstetten
 Tiefenbach (Gemeinde Ertl), Ortsteil von Ertl im Bezirk Amstetten
 Tiefenbach (Gemeinde Kautzen), Katastralgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya
 Tiefenbach (Gemeinde Krumau am Kamp), Katastralgemeinde im Bezirk Krems
 Tiefenbach (Gemeinde Miesenbach), Streusiedlung bei Miesenbach, Bezirk Wiener Neustadt
 Tiefenbach (Gemeinden Lichtenegg, Krumbach, Thomasberg), Streuort von Lichtenegg (dort Ortschaft), Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt; und Thomasberg, Bezirk Neunkirchen
 Tiefenbach (Gemeinde Weitra), Ortschaft von Weitra, Bezirk Gmünd

in Oberösterreich
 Tiefenbach (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck,
 Tiefenbach (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck
 Tiefenbach (Gemeinde Taiskirchen), Ortschaft von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis

im Land Salzburg
 Tiefenbach (Gemeinde Hallwang), Ort bei Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung

in der Steiermark
 Tiefenbach (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde von Fehring im Bezirk Südoststeiermark
 Tiefenbach (Gemeinde Judenburg), Katastralgemeinde im Bezirk Murtal
 Tiefenbach (Gemeinde Ottendorf), Ortsteil von Ottendorf an der Rittschein, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Orte in der Schweiz:
 Tiefenbach UR, Ort am Furkapass auf Gebiet der Gemeinde Realp im Kanton Uri
 Belprahon, Gemeinde im Amtsbezirk Moutier, Kantons Bern (früherer deutscher Name)

historisch, ehemaliger deutscher Name von:
 Tiefenbach, Ortsteil Desná II – Potočná der Gemeinde Desná im Isergebirge, Region Liberecký, Tschechien
 Tiefenbach, Hluboká, ehemaliges Dorf im  Region Karlovarský, Tschechien; siehe Truppenübungsplatz Hradiště#Geschichte
 Tiefenbach, Książ Wielkopolski, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Tiefenbach, Hluboká (Dešná), Ortsteil von Dešná, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien

Bauten:
 Burgstelle Tiefenbach, abgegangene Burg bei Dettingen unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Schloss Tiefenbach, Schloss in Holzschwang-Tiefenbach (Neu-Ulm), Landkreis Neu-Ulm, Bayern

Gewässer:
 Auersmacher Tiefenbach, rechter Zufluss der Saar bei Auersmacher, Gemeinde Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland

 Tiefenbach (Ach), linker Zufluss der Ach bei Steinweiler, Gemeinde Huglfing, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Tiefenbach oder Diefenbach (Alf), linker Zufluss der Alf bei Sprinker Mühle, Ortsgemeinde Mückeln, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz 
 Tiefenbach (Ammer), rechter Zufluss der Ammer bei Weilheim in Oberbayern, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Tiefenbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs bei Würzweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Bayerische Schwarzach), linker Zufluss der Bayerischen Schwarzach bei Tiefenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Tiefenbach (Bere), rechter Zufluss der Bere im Harz beim Haltepunkt Tiefenbachmühle der Harzquerbahn, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Tiefenbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Ardagger, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Tiefenbach (Dünsbach), linker Zufluss des Dünsbachs (zur Jagst) nahe Schloss Morstein, Stadt Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tiefenbach, linker Oberlauf Tiefenbach des Dürrbachs (zum Neckar) bis Rohracker, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Dürrbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Dürrbachs (zum Neckar) bis nach Rohracker, Stadt Stuttgart, Baden-Württemberg; durchläuft die Falsche Klinge
 Tiefenbach (Ehebach), linker Zufluss des Ehebachs bei der Wiesenmühle, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Tiefenbach (Emsbach), rechter Zufluss des Emsbachs vor Esch, Gemeinde Waldems, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Tiefenbach (Ens) oder Waldbach, rechter Zufluss der Ens oder des Ensbachs bei der Hagenmühle von Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Tiefenbach (Enz), linker Zufluss der Enz im Stadtteil Brötzingen, kreisfreies Pforzheim, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Eulersbach), rechter Zufluss des Eulersbachs (zur Kinzig) nahe Vor Eulersbach, Stadtteil Vorderlehengericht, Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Fichtelnaab) – zwei Zuflüsse der Fichtelnaab im Landkreis Tirschenreuth, Bayern; flussabwärts:
 Tiefenbach (Fichtelnaab, Riglasreuth), linker Zufluss vor Riglasreuth, Gemeinde Neusorg
 Tiefenbach (Fichtelnaab, Grötschenreuth), rechter Zufluss über einen Mühlkanal vor Grötschenreuth, Stadt Erbendorf
 Tiefenbach (Fichtenberger Rot), rechter Zufluss der Fichtenberger Rot zwischen Wüstenrot und dem Binsenhof, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Fichtenberger Rot
 Tiefenbach (Fränkische Rezat), rechter Zufluss der Fränkischen Rezat vor Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern
 Tiefenbach (Gerchsheimer Grundgraben), rechter Zufluss des Gerchsheimer Grabens (zur Grünbach) an der Waldinsel Nöhlein, Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Ginshamer Bach), linker Oberlauf des Ginshamer Bachs (linker Oberlauf des Moosbachs) bis vor Ginsham, Markt Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Tiefenbach (Glemsbach), linker Zufluss des Glemsbachs (zur Erms) in Neuhausen an der Erms (Metzingen), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Großer Regen), rechter Zufluss des Großen Regen bei der Eisensteinermühle von Bayerisch Eisenstein, Landkreis Regen, Bayern
 Tiefenbach (Guldenbach), linker Zufluss des Guldenbachs beim Wohnplatz Stromberger Neuhütte von Daxweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Gutach), linker Zufluss der Gutach nahe Tiefenbach (Schönwald im Schwarzwald), Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Hemelbach), linker Zufluss des Hemelbachs (zur Weser) nahe Veckerhagen (Reinhardshagen), Landkreis Kassel, Hessen
 Tiefenbach (Idarbach), rechter Zufluss der Idarbachs in Tiefenstein (Idar-Oberstein), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst bei Untergriesheim, Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Kinzig, Schiltach), linker Zufluss der Kinzig (zum Oberrhein) in Schiltach, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Kinzig, Vollmerz), linker Zufluss der Kinzig (zum Main) nach Vollmerz, Stadt Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Tiefenbach (Kronach), linker Zufluss der Kronach in Steinberg, Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Tiefenbach (Lahn) – drei Zuflüsse der Lahn in Hessen; flussabwärts:
 Tiefenbach (Lahn, Landkreis Gießen), linker Zufluss nahe Odenhausen (Lollar), Landkreis Gießen, Hessen
 Tiefenbach (Lahn, Lahn-Dill-Kreis), linker Zufluss bei Tiefenbach (Braunfels), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Tiefenbach (Lahn, Steeden), rechter Zufluss bei Steeden (Runkel), Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Tiefenbach (Lainsitz), rechter Zufluss der Lainsitz bei Weitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Tiefenbach (Lehnbach), linker Zufluss des Flossach-Arms Lehnbach oder Lettenbach bei der Mattsiesmühle von Mattsies (Tussenhausen), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Tiefenbach (Lein), rechter Zufluss der Lein in Heuchlingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Litzbach), rechter Zufluss des Litzbachs (zum Üßbach) bei der Schmittermühle von Schmitt, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Lobentalbach), linker Zufluss des Reiselsbergbachs, Unterlauf des Lobentalbachs, unterhalb der Reiselsbergsperre nahe Buching, Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Tiefenbach (Luppbode), rechter Zufluss der Luppbode oberhalb von Treseburg im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Tiefenbach (Mollenbach), rechter Oberlauf des Mollenbachs zur Glems bei Eltingen, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel in Bernkastel, Stadt Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz; mit Schlucht Bernkasteler Schweiz
 Tiefenbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs bei der Kugelmühle von Zimmerhof, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Nagold), linker Zufluss der Nagold nahe Altensteig, Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold
 Tiefenbach (Neckar) – zwei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Tiefenbach (Neckar, Pfrondorf), linker Zufluss nahe Pfrondorf, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen
 Tiefenbach (Neckar, Nürtingen), in Nürtingen selbst Saubach, rechter Zufluss in Nürtingen, Landkreis Esslingen
 Tiefenbach (Neckar-Oberkanal) linker Zufluss des Neckar-Oberkanals links neben dem Neckar unterhalb von Hirschau, Stadt Tübingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (zur Donau) nahe der Laubbacher Mühle von Laubbach (Ostrach), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Perschling), linker Zufluss der Perschling bei Perersdorf, Gemeinde Pyhra, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Tiefenbach (Rems), linker Zufluss der Rems nahe Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Rhünda), Zufluss der Rhünda bei Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Tiefenbach (Roter Main), linker Zufluss des Roten Mains vor Creußen, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Tiefenbach (Rotes Wasser) mit dem Tiefenbach-Wasserfall, linker Zufluss des Roten Wassers nahe Altenberg, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Tiefenbach (Rur), linker Zufluss der Rur in Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Tiefenbach (Quintbach), linker Zufluss des Quintbachs unterhalb des Kaiserhammerweihers nahe Quint-Bleischmelz, kreisfreies Trier, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Saar) – siehe oben → Auersmacher Tiefenbach
 Tiefenbach (Sauer), linker Zufluss der Sauer nahe Dillingerbrück (Bollendorf), Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Tiefenbach (Schlierach), rechter Zufluss der Schlierach bei Agatharied, Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Tiefenbach (Schmerach), rechter Zufluss der Schmerach vor Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Schwarzenbach), linker Zufluss des Schwarzenbachs (zur Schwarzach, zur Rednitz) bei Burgthann, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Tiefenbach (Steyr), linker Zufluss der Steyr bei Obergrünburg, Gemeinde Grünburg, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Tiefenbach (Stückerwasser), linker Zufluss des Stückerwassers zwischen Endingen am Kaiserstuhl und Hohenstein, Gemeinde Wyhl am Kaiserstuhl, beide Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Tannauerbach), rechter Zufluss des Tannauerbachs nahe Tiefenbachalm-Niederleger, Vorkarwendel, Bezirk Schwaz, Land Tirol, Österreich
 Tiefenbach (Untere Steinach), linker Zufluss der Unteren Steinach vor Oberhammer, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Tiefenbach (Url), rechter Zufluss der Url bei Tiefenbach (Gemeinde Ertl), Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Tiefenbach (Weiße Traun), linker Zufluss der Weißen Traun nach Lohen, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Tiefenbach (Wisper), rechter Zufluss der Wisper zwischen Ranselberg und dem Gewerbegebiet Wispertal (Lorch), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Tiefenbach (Wolf), linker Zufluss der Wolf oder Wolfach bei Untertal, Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Tiefenbach (Ysper), linker Zufluss der Ysper in der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich

Tiefenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Tiefenbach (* 1999), ungarischer Fußballspieler
 Dov Tiefenbach (* 1981), kanadischer Schauspieler
 Georg Tiefenbach (* 1976), deutscher Autor, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Heinrich Tiefenbach (1944–2021), deutscher germanistischer Mediävist, Linguist und Namenforscher
 Paul-Hermann Tiefenbach (* 1951), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (Grüne)
 Rudolf von Tiefenbach (1582–1653), habsburgischer Feldherr
 Tamás Tiefenbach (* 1972), ungarischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Diefenbach (Begriffsklärung)
 Dieffenbach (Begriffsklärung)
 Großtiefenbach
 Obertiefenbach
 Teufenbach (Begriffsklärung)
 Tiefbach
 Tiefenbachsgraben
 Tiefenbachtal
 Tiefer Graben
 Tieffenbach
 Untertiefenbach